Lemaitre (o Lemaître) è un cognome francese. Lo portano le seguenti persone:
 Christophe Lemaitre – atleta francese (1990)
 Delphine Philippe-Lemaître – storico, archeologo, botanico e poeta francese (1798-1863)
 Frédérick Lemaître – attore francese (1800-1876)
 Léon-Jules Lemaître – pittore francese (1850-1905)
 Jean Lemaître – ingegnere meccanico belga
 Jules Lemaître – scrittore francese (1853-1914)
 Charles Lemaître – poeta francese di lingua normanna (1854-1928)
 Georges Lemaître – astronomo e fisico belga (1894-1966)
 Maurice Lemaître – poeta francese (1926)
 Reynald Lemaître – giocatore francese di football americano (1983)
 Pierre Lemaitre – sceneggiatore e romanziere francese

Musica 
 Lemaître – gruppo musicale norvegese di musica elettronica composto da Ketil Jansen e Ulrik Denizou

Altro 
 1565 Lemaître – asteroide dedicato a Georges Lemaître
 Cratere Lemaître – cratere lunare, locato nell'emisfero meridionale della faccia nascosta della Luna